У статті зазначені склади команд-учасниць чемпіонату світу з футболу 2022, який проходитиме у Катарі з 20 листопада до 18 грудня 2022 року. Всього в заявку може бути внесено 26 футболістів (включаючи 3 воротарів).

Перш ніж оголосити свій остаточний склад на турнір, команди можуть назвати попередній склад до 55 гравців. Остаточний склад кожної країни з 23–26 гравців має бути поданий до 13 листопада 2022 року. Заміна травмованих або хворих на COVID-19 гравців дозволяється в будь-який час за 24 години до першого матчу команди.

Вік футболістів вказано станом на день початку чемпіонату — 20 листопада 2022 року. Клуб гравця вказує команду, за яку ним було проведено останню офіційну гру на клубному рівні до початку турніру. Кількість матчів і голів за збірну наведені станом на дату подання остаточної заявки.

Група A

Головний тренер:  Фелікс Санчес Бас

Остаточний склад збірної Катару було оголошено 11 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Густаво Альфаро

Еквадор оголосив свій остаточний склад 14 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Алью Сіссе

Остаточний склад Сенегалу було оголошено 11 листопада 2022 року. 17 листопада Садіо Мане був виключений через травму, 20 листопада його замінив Мусса Н'Діає.

Головний тренер:  Луї ван Гал

Остаточний склад збірної Нідерландів було оголошено 11 листопада 2022 року.

Група B

Головний тренер:  Гарет Саутгейт

Остаточний склад збірної Англії було оголошено 10 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Карлуш Кейрош

13 листопада 2022 року Іран оголосив свій остаточний склад, який містить 25 гравців замість дозволених 26..

Головний тренер:  Грегг Берголтер

Остаточний склад збірної США було оголошено 9 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Роб Пейдж

Остаточний склад Уельсу було оголошено 9 листопада 2022 року.

Група C

Головний тренер:  Ліонель Скалоні

Остаточний склад збірної Аргентини було оголошено 11 листопада 2022 року
. 17 листопада Ніколаса Гонсалеса і Хоакіна Корреа через травми замінили Анхель Корреа і Тьяго Альмада.

Головний тренер:  Ерве Ренар

Остаточний склад збірної Саудівської Аравії було оголошено 11 листопада 2022 року. 13 листопада Фахада аль-Муваллада замінив Наваф аль-Абед після того, як ВАДА оскаржило рішення про скасування відсторонення Аль-Муваллада.

Головний тренер:  Херардо Мартіно

Остаточний склад збірної Мексики був оголошений 14 листопада.

Головний тренер:  Чеслав Міхневич

Польща назвала остаточний склад 10 листопада 2022 року. Бартломей Дронговський зламав щиколотку під час матчу «Спеції» проти «Верони» і був замінений на Каміла Грабару 13 листопада.

Група D

Головний тренер:  Дідьє Дешам

9 листопада, у прямому ефірі на TF1 був оприлюднений список із двадцяти п’яти гравців, відібраних для участі в турнірі. Остаточний склад було розширено до 26 гравців 14 листопада з додаванням Маркуса Тюрама. Того ж дня Преснель Кімпембе був виключений із заявки через травму, і його замінив Аксель Дісасі. 15 листопада Крістофер Нкунку був виключений через травму, а 16 листопада його замінив Рандаль Коло Муані. 19 листопада Карім Бензема отримав травму, і не буде замінений, залишившись у заявці збірної.

Головний тренер:  Грем Арнольд

Остаточний склад збірної Австралії було оголошено 8 листопада 2022 року. 20 листопада травмованого Мартіна Бойла замінив Марко Тіліо.

Головний тренер:  Каспер Г'юлманд

7 листопада 2022 року Данія оголосила 21 із 26 гравців у своєму остаточному складі. Остаточна п'ятірка гравців була оголошена 13 листопада.

Головний тренер:  Джалель Кадрі

Туніс оголосив свій остаточний склад 14 листопада 2022 року.

Група E

Головний тренер:  Луїс Енріке

Остаточний склад збірної Іспанії було оголошено 11 листопада 2022 року. Хосе Гая вибув з гри через травму, і 18 листопада його замінив Алехандро Бальде.

Головний тренер:  Луїс Фернандо Суарес

Остаточний склад було оголошено 3 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Ганс-Дітер Флік

Остаточний склад збірної Німеччини було оголошено 10 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Моріясу Хадзіме

Список гравців, викликаних 1 листопада 2022 року. Юта Накаяма був замінений на Сюто Матіно через травму.

Група F

Головний тренер:  Роберто Мартінес

Остаточний склад збірної Бельгії було оголошено 10 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Джон Гердман

Канада оголосила свій остаточний склад 13 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Валід Реграгі

Остаточний склад збірної Марокко було оголошено 10 листопада 2022 року. Амін Харіт виключений через травму, 16 листопада його замінив Анасс Зарурі.

Головний тренер:  Златко Далич

Остаточний склад збірної Хорватії було оголошено 9 листопада 2022 року.

Група G

Головний тренер:  Тіте

Остаточний склад збірної Бразилії було оголошено 7 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Драган Стойкович

Остаточний склад збірної Сербії було оголошено 11 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Мурат Якін

Остаточний склад збірної Швейцарії було оголошено 9 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Рігобер Сонг

Остаточний склад збірної Камеруну було оголошено 9 листопада 2022 року.

Група H

Головний тренер:  Фернанду Сантуш

10 листопада 2022 року було оголошено остаточний склад збірної Португалії.

Головний тренер:  Отто Аддо

Остаточний склад Гани був оголошений 14 листопада.

Головний тренер:  Дієго Алонсо

Остаточний склад збірної Уругваю було оголошено 10 листопада 2022 року.

Головний тренер:  Паулу Бенту

Остаточний склад збірної Кореї було оголошено 12 листопада 2022 року.

Статистика
Станом на 20 листопада 2022

Примітка. До уваги береться лише остаточний склад кожної національної збірної.

Вік

Польові гравці 
Найстарший:  Атіба Гатчинсон ()
Наймолодший:  Юссуфа Мукоко ()

Воротарі 
Найстарший:  Альфредо Талавера ()
Наймолодший:  Сімон Нгапандуетнбу  ()

Капітани 
Найстарший:  Атіба Гатчинсон ()
Наймолодший:  Тайлер Адамс ()

Тренери 
Найстарший:  Луї ван Гал ()
Наймолодший:  Ліонель Скалоні ()

Більше всіх ігор за збірну 
На початок турніру

1.  Кріштіану Роналду - 191
2.  Андрес Гвардадо - 178
3.  Хассан аль-Гайдос - 169
4.  Ліонель Мессі - 165
5.  Дієго Годін - 159
6-7.  Селсо Борхес,  Лука Модрич - 155
8.  Браян Руїс - 146
9.  Ян Вертонген - 142
10-11.  Серхіо Бускетс,  Уго Льоріс - 139
12.  Юто Нагатомо - 138
13-14.  Роберт Левандовський,  Луїс Суарес - 134
15-16.  Едінсон Кавані,  Фернандо Муслера - 133
17.  Гільєрмо Очоа - 131
18.  Абделькарім Хассан - 130
19.  Пепе - 129
20.  Ектор Морено - 128

Більше всіх забитих голів за збірну 
На початок турніру

1.  Кріштіану Роналду - 117
2.  Ліонель Мессі - 91
3.  Роберт Левандовський - 76
4.  Неймар - 75
5-6.  Луїс Суарес,  Ромелу Лукаку - 68
7.  Едінсон Кавані - 58
8.  Гаррі Кейн - 51
9.  Александар Митрович - 50
10.  Олів'є Жіру - 49

Представництво гравців за системами ліг 
Країни, виділені жирним шрифтом, представлені на турнірі. 
Системи ліг Англії та Франції включають клуби з Уельсу та Монако відповідно, а одна система ліг охоплює Сполучені Штати та Канаду..

 Збірні Катару (господарі) та Саудівської Аравії повністю складаються з гравців із внутрішніх ліг цих країн.
 Збірна Сенегалу є єдиною командою, в якій немає гравців, які грають у клубах рідної країни.
 Команди Канади та Уельсу включають гравців, які грають у місцевих клубах, але не мають гравців, які грають у внутрішніх системах ліг Канади чи Уельсу. Усі канадські гравці грають за канадські команди в американській МЛС; усі валлійські гравці грають за валлійські команди в англійському Чемпіоншипі.
 Дві команди мають лише одного національного гравця (Аргентина та Сербія).
 У збірній Бразилії найбільше гравців з однієї іноземної федерації, 12 гравців грають в АПЛ.
 З країн, які не представлені національною командою на чемпіонаті світу, ліга Італії представлена найбільшою кількістю учасників — 68.
 Чемпіонат Англії другого рівня представляють 29 гравців, але жодного в збірній Англії.
 Найнижчою лігою внутрішньої піраміди, яка буде представлена ​​на Чемпіонаті світу, є Друга ліга, англійський четвертий рівень. Її представляють валлійські гравці Кріс Гантер («Вімблдон») і Джонні Вільямс («Свіндон Таун»).

Представництво гравців за клубами

Представництво гравців за конфедераціями

Представництво тренерів по країнах
Тренери, виділені жирним, представляють свою країну.

Примітки 

Чемпіонат світу з футболу 2022